I Campionati del mondo di duathlon del 2005 si sono tenuti a Newcastle, Australia in data 25 settembre 2005.

Tra gli uomini ha vinto il britannico Paul Amey, mentre la gara femminile è andata alla britannica Michelle Dillon.

La gara junior ha visto trionfare il britannico Oliver Freeman e la neozelandese Rebecca Spence.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato allo svizzero Sven Schelling. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la belga Miek Vyncke.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2005
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2005

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di duathlon
Sport a Newcastle (Australia)
Triathlon nel 2005